Savina je lahko:

 Savina, žensko osebno ime
 Savina, naselje v občini Ljubno